O Torneio Rio-São Paulo de 1965 foi a 17ª edição do Torneio Rio-São Paulo, que reunia clubes cariocas e paulistas, e teve o Palmeiras como campeão, com dez pontos de vantagem sobre os quatro clubes segundos colocados.

História 
No primeiro turno, as cinco equipes cariocas (America, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco) e as cinco paulistas (Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Santos e São Paulo) foram divididas em dois grupos, embora todas jogassem contra todas.

Ao fim do primeiro turno, a equipe com menor pontuação em cada estado foi eliminada, com os demais clubes jogando entre si, sem divisão de grupo, no segundo turno. A tabela do segundo turno foi divulgada em 22 de abril. Previa-se que o campeão do turno enfrentaria o campeão do returno em uma final, no dia 25 de abril, mas, como o Palmeiras ganhou os dois turnos, foi declarado campeão sem a necessidade de uma decisão.

Primeiro turno

Confrontos

Classificação

Segundo turno 
Palmeiras e Portuguesa chegaram à última rodada com chances de conquistar o título do returno. Para o Palmeiras, bastava um empate com o Botafogo em casa, enquanto a Portuguesa teria que golear o Flamengo no Rio de Janeiro e torcer para o Botafogo golear o Palmeiras em São Paulo. Diante de mais de 45 mil torcedores no Pacaembu, o Palmeiras venceu o Botafogo por 3 a 0, com gols de Tupãzinho, Ademir da Guia e Darío, conquistando o título do returno e, consequentemente, o da competição.

Confrontos

Classificação

Classificação final

Ligações externas 
 

Torneio Rio-São Paulo
Futebol de 1965 no Brasil